Tammela (Estland), dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Tammela (Finland),  gemeente in Zuid-Finland
 Tammela (Tampere), stadsdistrict van Tampere, Finland
 Tammela Stadion, voetbalstation in Tampere, Finland